José Mesa puede hacer referencia a:
 José Mesa y Leompart (1831-1904), tipógrafo, periodista, traductor y activista político español.
 José Mesa Suárez (1915-1974), futbolista español. 
 José Antonio Mesa Toré (1963-), poeta español.
 José Mesa (1966-), exlanzador de béisbol dominicano.
José Ignacio Mesa (1966), político y abogado colombiano.
José de Mesa (1925-2010), arquitecto e historiador boliviano.
José Mesa Cabrera (1930-1995) músico y maestro español